Горе́цький — білоруське, польське та українське прізвище. Персоналії:

 Горецький Анатолій Васильович — український літературознавець
 Горецький Антоні — польський поет
 Горецький Гаврило Іванович — академік-економіст, один із заснувальників Білоруськой академії наук
 Горецький  Леонард — польський історик
 Горецький Людвіг Казимірович — київський лікар-дерматолог
 Горецький Максим Іванович — білоруський письменник
 Горецький Микола Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горецький Петро Гнатович  — український поет, журналіст, перекладач та редактор
 Горецький Петро Йосипович — український лексикограф, мовознавець
 Горецький Радім Гаврилович — білоруський геолог, академік АН Білорусі
 Горецький Ростислав Миколайович — український футболіст

Див. також 
 Горецька
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища